Kelly (Carolina do Norte) — região censo-designada  no Condado de Bladen, Carolina do Norte, Estados Unidos

Clesly Evandro Guimarães — futebolista apelidado de Kelly
The Kelly Family — tradicional banda europeia de pop/folk/rock
Kelly — boneca criada pela Mattel, irmã da Barbie

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos